Il tabellone singolare ragazzi dell'Australian Open 1993, torneo di tennis che faceva parte dell'ITF Junior Circuit nell'ambito dell'ITF Junior Circuit 1993, è stato vinto da James Baily. In finale ha sconfitto Steven Downs con il punteggio di 6-3, 6-2.

Teste di serie

  David Škoch (terzo turno)
  Christian Vinck (terzo turno)
  Lars Rehmann (terzo turno)
  Magnus Norman (primo turno)
  Daniele Ceraudo (primo turno)
  Suwandi Suwandi (primo turno)
  Jimmy Jackson (secondo turno)
  Grégory Carraz (terzo turno)

  Nicolas Escudé (terzo turno)
  Giorgio Galimberti (secondo turno)
  Christian Tambue (primo turno)
  Edward Jacques (primo turno)
  Ben Ellwood (quarti di finale)
  Allen Belobrajdic (secondo turno)
  Andrew Ilie (quarti di finale)
  Jay Salter (quarti di finale)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni
 

Australian Open 1993